Tyler Johnson (1990-), amerykański hokeista
 Tyler Johnson (1992-), amerykański koszykarz
 Tyler Johnson, aktor